Birgella subglobosus är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1825.  Birgella subglobosus ingår i släktet Birgella och familjen tusensnäckor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 B. s. subglobosus
 B. s. isogonus

Källor 

Tusensnäckor
subglobosus